Влади́мир Фи́рсов: Фирсов, Владимир Григорьевич (1932—2002) — советский и российский учёный-химик.
 Фирсов, Владимир Иванович (1937—2011) — советский и российский поэт, переводчик.
 Фирсов, Владимир Николаевич (1925—1987) — советский писатель-фантаст.
 Фирсов, Владимир Руфинович (род. 1952) — президент Российской библиотечной ассоциации.